29-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 2 марта 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014. Победу одержал ирландский велогонщик Сэм Беннетт из .

Участники 
В гонке приняли участие 12 команд: команда категории UCI ProTeam — , 4 проконтинентальные и 6 континентальных команд, а также сборная Испании. Всего на старт соревнования вышли 94 гонщика. До финиша доехали 84 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2014  на FirstCycling
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2014 году
Март 2014 года